Тальме́нский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — посёлок городского типа Тальменка, расположенный в 84 км от Барнаула.

География 
Район расположен на севере края, на границе с Новосибирской областью. Климат континентальный. Средняя температура января — −19,5 °C, июля — +18,8 °C. Годовая норма атмосферных осадков 465 мм. Почвы — тёмно-серые лесные и выщелоченные среднегумусные чернозёмы.

Площадь — 3914 км².

По территории района протекают реки Чумыш с притоками: Тальменка, Кашкарагаиха,Еловка; Боровлянка; озёра Кокуйское, Телеутское. Полезные ископаемые района представлены строительными песками, гончарными глинами, имеются залежи торфа.

Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края, 60 % площади занято лесостепью с берёзовыми колками. 6 % территории района заняты массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к Средне-Обскому бору. Хвойные и смешанные леса состоят из сосны, березы, тополя, осины, частично лиственницы и ели.

Особенно большое разнообразие зверей и птиц наблюдается в юго-западной почти таёжной части района, где редкие населённые пункты и нет шумных дорог.

История 
Образован 12 сентября 1924 года а Черепановском уезде Алтайской губернии. С 25 мая 1925 года был в составе Барнаульского округа Сибирского края, с 30 июля 1930 года до 28 сентября 1937 года - в Западно-Сибирском крае.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Тальменский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 18 административно-территориальных образований, в том числе 1 посёлок городского типа районного значения (поссовет) и 17 сельсоветов.

Тальменский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 18 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 17 сельских поселений:

В 2011 году Анисимовский и Загайновский сельсоветы объединены в Анисимовский сельсовет, а Забродинский и Луговский сельсовет объединены в Луговский сельсовет.

Населённые пункты 
В Тальменском районе 42 населённых пункта

Экономика 
Основное направление — заготовка леса, производство зерна, молока, мяса. На территории района расположены завод Тальмаш, Тальменская кондитерская фабрика, Тальменский хлебозавод, Новоеловская птицефабрика, производство пищевых продуктов, а также автотранспортные и  дорожно-строительные предприятия. В селе Ларичиха работает крупное предприятие деревообработки «Алтай-Форест». Строится крупный свиноводческий комплекс на 330 тысяч голов ООО "Алтаймясопром".

В районе развивается туризм. Действуют базы отдыха на озере Кокуйском, три базы на озере Чёрненьком (Кашкарагаиха), база отдыха на 120 мест «Русский дом» в селе Язово.

Транспорт 
По территории района проходит федеральная автомагистраль М52 «Новосибирск — Бийск — Ташанта».

Социальная сфера 
Общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, медучреждения, библиотеки, Тальменский технологический техникум, музыкальные школы, ДК, клубы.

Примечания

Ссылки 
 Тальменский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края